Cambridge School steht für:

 Cambridge School, eine anglo-amerikanische Theorierichtung in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre, siehe Grenznutzenschule #Die verschiedenen Schulen
 Cambridge School, eine Theorierichtung der Wirtschaftswissenschaften, siehe Keynesianismus #Ab 1945: Cambridge School of Post-Keynesians
 Cambridge School (Ideengeschichte), eine Theorierichtung in der geschichtswissenschaftlichen Ideengeschichte

Cambridger Schule steht für:

 Cambridger Schule, eine philosophische und theologische Richtung in England, siehe Cambridger Platoniker